Планисфера:
 Планисфера — изображение небесной сферы на плоскости.
 Планисфера Кантино — памятник эпохи Великих географических открытий.
 Планисфера Контарини — первая печатная карта мира, где запечатлён Новый свет.